Les Lutteurs, sculpture romaine
 Les Lutteurs, tableau de William Etty (c. 1840)
 Les Lutteurs, tableau de Thomas Eakins (1899)
 Les Lutteurs, tableau de Nathalie Gontcharova (1910)

Voir aussi 
 Les Lutteurs immobiles, roman de science-fiction de Serge Brussolo (1983)
 Les Lutteurs immobiles, téléfilm de science-fiction adapté du roman (1988)